Ronald Moore
 Ronald Joseph Moore (1915–1992) – nowozelandzki żołnierz
 Ronnie Moore, właśc. Ronald Leslie Moore (1933–2018) – nowozelandzki żużlowiec
 Ronald D. Moore (ur. 1964) – amerykański scenarzysta i producent telewizyjny
 Ronald Moore (ur. 1988) – amerykański koszykarz
 Ronald B. Moore – amerykański specjalista od efektów wizualnych, wielokrotny laureat Emmy